Obturation peut se référer à:

Odontologie conservatrice dans le domaine des soins dentaires